Zweefvliegen (sport)
 Levitatie (bovennatuurlijk)